Kozle heißen folgende geographische Objekte:

 Kozle (Skopje) (Козле),  Stadtteil in der Opština Karpoš der Stadt Skopje, Mazedonien
 Koźle (Cosel, Kosel),  Stadtteil von Kędzierzyn-Koźle, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Oppeln, Polen
 Kózle, sorbischer Name von Casel (Drebkau), Ortsteil von Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland
 Kózle, sorbischer Name von Kahsel, bewohnter Gemeindeteil von Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland